Peeping Tom puede referirse a:
 Tom el Mirón, personaje de la leyenda de Lady Godiva, quien no pudo resistir la tentación de mirar a su señora por un agujero.
 Peeping Tom, película británica de 1960 dirigida por Michael Powell.
 Peeping Tom, banda estadounidense liderada por Mike Patton, que tomó su nombre de la película anterior.